Александр Викторович Шталь (17 апреля 1865, Российская империя — 13 августа 1950, Ленинград) — русский и советский военно-морской деятель, заслуженный деятель науки РСФСР (1944), вице-адмирал.

Биография 
Военно-морской теоретик, практик и педагог. В 1885 году окончил штурманское отделение Технического училища Морского ведомства в Кронштадте. Плавал на кораблях Балтийского флота. С 1885 по 1888 участвовал в дальних плаваниях и заграничных походах. С отличием окончил гидрографический отдел Николаевской Морской академии в 1890 с присвоением звания штурманского офицера 1 разряда. Служил на боевых кораблях (1891—1894,1900—1903) и в береговых учреждения. В 1904 окончил курс военно-морских наук при Морской академии и был назначен штаб-офицером строевой части военно-морского ученого отдела Главного Морского штаба. В 1906—1910 занимал должность старшего штаб-офицера, затем заместителя начальника Морского Генерального штаба. Активно выступал в печати с научными публикациями по актуальным проблемам строительства и организации флота. В 1905 капитан 2 ранга А. В. Шталь вошёл в состав комиссии при библиотеке Морского министерства как член по военно-морскому делу. Одновременно вёл курсы по штабной службе, истории флота в Николаевской Морской академии. В октябре 1910 капитан 1 ранга А. В. Шталь назначен помощником начальника Морской академии и занимал этот пост до конца 1921 внёс большой вклад в совершенствование учебного процесса и развитие научных исследований, создание новых учебников.

С 1922 преподаватель, с 1934 начальник кафедры, с 1939 профессор кафедры военно-морской истории, в 1943—1947 старший преподаватель академии. Перу видного учёного принадлежат фундаментальные труды по истории военно-морского искусства, службе штабов, гидрографии, кораблевождению. Похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище.

Образование 
 Окончил Морской кадетский корпус (1885);
 Окончил Морскую академию (1890);
 Прослушал курс военно-морских наук при Морской академии (1904);

Звания 
 мичман (1885);
 генерал-майор флота (6 декабря 1913);
 флагман 2 ранга (15 марта 1936);
 флагман 1 ранга (5 апреля 1940);
 вице-адмирал (4 июня 1940).

Награды 
Награждён орденами Святой Анны 2-й и 3-й (1901 г.) степеней, Святого Владимира 3-й (1914 г.) и 4-й (1910 г.) степеней, Святого Станислава 1-й (1915 г.), 2-й (1906 г.) и 3-й (1905 г.) степеней, медалями, советскими орденами Ленина (двумя — 21.02.1945, 24.05.1945), Красного Знамени (03.11.1944), Трудового Красного Знамени (1936), медалями, а также французским орденом офицера Почётного легиона (1910).

Семья 
 Тесть — Алексей Иванович Макшеев (1822—1892);
 Тёща — Анна Васильевна Макшеева (Фрейганг) (1844—1917);
 Жена — Вера Алексеевна Шталь (Макшеева);
 Сестра жены — Наталья Алексеевна Макшеева;
 22 сентября 1897 родился сын — Виктор Александрович Шталь (1897-1997), инженер-полковник, метеоролог, кандидат географических наук;
 4 февраля 1900 родилась дочь — Ирина Александровна Шталь;
 1 ноября 1907 родилась дочь — Ольга Александровна Шталь (1907-1992), архитектор;
 1 июля 1910 родилась дочь — Екатерина Александровна Шталь.

Публикации 
 «Вопросы морской стратегии». // Морской Сборник. 1897 № 11. С. 1 — 26.
 «Служба штаба морских сил» (1928);
 «Оперативно-тактическое наследство после Первой мировой войны» (1934);
 «Развитие методов операций подводных лодок в войну 1914—1918 гг. на основных морских театрах». — М.: Воениздат НКО СССР, 1936;
 «Греко-турецкая война» (1940);
 «Дальневосточный конфликт 1929 года» (1940);
 «Малые войны 1920—1930-х годов» / А. В. Шталь. — М.: ООО «Издательство ACT»; СПб.: Terra Fantastica, 2003. — 544 с.: ил. — (Военно-историческая библиотека). Тираж 5000 экз. ISBN 5-17-016557-9 (ООО «Издательство ACT»). ISBN 5-7921-0605-3 (TF). / Составление, предисловие В. Доценко. Приложения В. Гончарова.

Примечания

Литература 
 
 Близниченко С. С. Флагманы Азовского и Чёрного морей 1917—1945 гг. — Краснодар: Диапазон-В, 2010. — С. 311—318.

Ссылки 
 Биография на сайте «История Военно-Морского Флота России и Советского Союза» 
 Список офицерских чинов русского императорского флота 
 Список флагманов флота 1-го ранга, флагманов флота 2-го ранга, флагманов 1-го ранга, флагманов 2-го ранга Морских сил РККА СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)

Выпускники Морского кадетского корпуса
Выпускники Морского инженерного училища
Выпускники Николаевской морской академии
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Генерал-майоры морского ведомства (Российская империя)
Царские офицеры на службе в РККА
Адмиралы РСФСР
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Похороненные на Серафимовском кладбище